Гейтс, Томас:

  (1585—1622) — английский чиновник, губернатор колонии Виргиния (1610, 1611—1614).
  (1873—1948) — американский банкир, предприниматель и педагог, президент Пенсильванского университета (1930—1944), отец Томаса Соверейна Гейтса (1906—1983).
 Гейтс, Томас Соверейн (1906—1983) — американский государственный деятель, министр обороны (1959—1961).